Die Tetrabrombenzole bilden eine Stoffgruppe, bestehend aus einem Benzolring mit vier Bromatomen (–Br) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C6H2Br4.

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Tetrabrombenzole